Berberes — povo do norte da África
 Línguas berberes — grupo de línguas faladas pelos berberes
 Berbere (cavalo) — raça de cavalo
 Berbere (condimento) — da Etiópia
 Berberis — género botânico
 Berberidaceae — família botânica